Kingfisher – brytyjskie przedsiębiorstwo z branży wielkiej dystrybucji
 Kingfisher Airlines – byłe indyjskie linie lotnicze funkcjonujące w latach 2005–2012
 Vought OS2U Kingfisher – samolot z II wojny światowej

Miejscowości w USA:
 Kingfisher – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kingfisher
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kingfisher (ang. Kingfisher County) – w stanie Oklahoma